Эвансвилл ():

Канада 
 Эвансвилл (Онтарио)

Соединённые Штаты Америки 
 Эвансвилл (Аляска)
 
 Эвансвилл (Вайоминг)
 
 
 Эвансвилл — третий по населению город штата Индиана
 Эвансвилл (Калифорния)
 Эвансвилл (город, Миннесота)
 Эвансвилл (тауншип, Миннесота)
 Региональный аэропорт Эвансвилл (Индиана)
 Университет Эвансвилла (Индиана)